Valais cup 2015 - кубок, у якому беруть участь футбольні клуби європи: Сьйон, Шахтар, ПСВ, Базель, Ліон.

Статистика виступів 

|

|}

Посилання 
 Valais Cup 2015

2016 у французькому спорті